Xymalos är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Xymalos ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Xymalos